Корысть, может означать:
 Корысть — страсть к наживе.
Корысть — выгода''
 Корысть — мотив в уголовном праве.

Топоним 
  — деревня в Солигорском районе Минской области в Беларуси.
 Корысть — село в Корецком районе Ровненской области на Украине.

См. также 
 Корысть-Я — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.